Poniższa lista przedstawia wszystkich reprezentantów Francji w piłce nożnej (stan na 2 kwietnia 2012).

Bibliografia 
 Reprezentanci Francji na stronie EU-Football.info 

Reprezentacja Francji w piłce nożnej

Francja